Samsonite  – minerale
 Samsonite  – azienda di moda e accessori da viaggio